Berosus ist der Name 

 von Berosus dem Chaldäer, einem im späten 4./frühen 3. Jahrhundert v. Chr. lebenden babylonischen Priester und Verfasser eines historischen Werks in griechischer Sprache, siehe Berossos
 eines Kraters auf dem Erdmond, siehe Berosus (Mondkrater) 
 einer Käfergattung aus der Unterfamilie der Schmalwasserkäfer, siehe Berosus (Gattung)